Sort sol (fenomeen), een natuurverschijnsel in de Deense Waddenzee
 Sort Sol (band), een Deense rockgroep